Legio XVI puede referirse a cualquiera de las siguientes legiones romanas:

 Legio XVI (Julio César), creada por Julio César en el año 53 a. C., destruida en el periodo 49-48 a. C. en África.
 Legio XVI Flavia Firma, creada por Vespasiano en el año 70, anteriormente era la Legio XVI Gallica. 
 Legio XVI Gallica, creada por Octaviano en el periodo 41-40 a. C. y reconstituida por Vespasiano en el año 70 como Legio XVI Flavia Firma.